Imitation (von lateinisch imitatio ‚Nachahmung‘ oder ‚Nachbildung‘) steht für
 Attrappe, die Nachbildung eines Originals zu dessen Ersatz oder seiner Vortäuschung
 Emulation, die Nachahmung des bekannten Verhaltens eines Systems durch ein anderes System
 Fälschung, allgemein das Ausgeben einer Nachahmung oder Neuschöpfung als Original (Blenderware)
 Imitation (Musik), das Auftreten eines musikalischen Themas oder Motivs in verschiedenen Stimmen
 Imitationslernen, Lernen durch Beobachtung des Verhaltens menschlicher Vorbilder
 Imitationslernen bei Tieren, Lernen durch Beobachtung des Verhaltens tierischer Vorbilder
 Imitator, die Nachahmung einer anderen Person
 Kopieren (Kunst), die Übernahme stilistischer oder motivischer Eigenart eines Künstlers oder einer Schule
 Mimese, die evolutionär ausgebildete Schutztracht bei Tieren
 Mimesis, in der Kunstphilosophie seit der Antike ein Konzept des künstlerischen Ausdrucks
 Mimikry, die evolutionär ausgebildete Irreführung von Feinden oder Beute durch eine kopierte Warntracht oder Locksignale
 Nachahmerprodukt, eine Imitation eines innovativen oder erfolgreichen Angebots
 Nachahmung (Soziologie), den zentralen Begriff in der Theorie von Gabriel Tarde und Lars Clausen
 Nachbildung, ein nach einem Original bzw. Vorbild angefertigtes, meist künstlerisches Werk (deutsch für Kopie, Replik, Replika oder Replikat)
 Onomatopoesie, die sprachliche Nachahmung von Geräuschen 
 Produktpiraterie, das gesetzeswidrige Nachahmen oder Fälschen eines Produkts
 Skeuomorphismus, die Nachahmung einer Gestaltungsform, die auf ein vorausliegendes, in anderem Material erstelltes Modell zurückgeht, beispielsweise eine Keramik in Form eines Lederbeutels
 Tonmalerei, die musikalische Nachahmung von Geräuschen 

Siehe auch:

 Abklatsch
 Kopie
 Modell (Begriffsklärung)
 Replikation (Begriffsklärung)
 Reproduktion